Calman ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Calman (1861–1923), hessischer Landtagsabgeordneter
 Mel Calman (1931–1994), britischer Cartoonist
 Rafael Calman (* 1982), deutscher Jazzmusiker
 William Thomas Calman (1871–1959), britischer Zoologe

Siehe auch:
 Callmann